Вілло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 95 км на північний захід від Діжона, 50 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 100,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллон на сайті французького Національного інституту географії
 Віллон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна